

Astronomia
 8411 Celso – asteroide della fascia principale

Geografia 
Celso – borgo cilentano nei pressi di Pollica (SA)

Onomastica
Celso – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Celso – filosofo avversario del cristianesimo
Celso (m. 265) – usurpatore contro l'imperatore romano Gallieno
Celso (floruit 350–365) – governatore romano
Celso Albinovano – amico di Orazio
San Celso – santo, discepolo di san Nazario
Aulo Cornelio Celso – enciclopedista e medico romano del I secolo
Tiberio Giulio Celso Polemeano – politico romano finanziatore dell'omonima biblioteca